Csehország
 Křižanovice, település a Churdimi járásban
 Křižanovice, település a Vyškovi járásban
 Křižanovice u Vyškova, település a Vyškovi járásban